Magyar Remekírók, Heckenast Gusztáv kiadásában megjelent 1850-es évekbeli könyvsorozat
Magyar Remekírók, a Franklin könyvkiadó 1900-as évekbeli sorozata
Magyar Remekírók, a Szépirodalmi kiadó 1973–1991 között megjelent könyvsorozata
Magyar Remekírók, a Kortárs kiadó 2001–2015 között megjelent könyvsorozata